Isosaari kan syfta på:

Finland 

1. Isosaari – finska namnet på en ö vid Helsingfors stad, se Mjölö, Helsingfors,  (92 ha)
2. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 67,90, long 24,11), ö i Muonio,  (4 km²)
3. Isosaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,27, long 25,55), ö i Asikkala,  (56 ha)
4. Isosaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,12, long 26,13), ö i Itis,  (3,5 km²)
5. Isosaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,05, long 25,61), ö i Hollola,  (1,2 km²)
6. Isosaari (ö i Finland, Egentliga Finland, lat 60,35, long 22,21), ö i Åbo,  (4 ha)
7. Isosaari (ö i Finland, Egentliga Finland, lat 60,37, long 22,23), ö i Åbo,  (16 ha)
8. Isosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Brahestad, lat 64,85, long 24,73), ö i Siikajoki,  (17 ha)
9. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,70, long 27,03), ö i Kemijärvi,  (1 ha)
10. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,85, long 27,60), ö i Kemijärvi,  (1 ha)
11. Isosaari (ö i Finland, Österbotten), ö i Vasa,  (35 ha)
12. Isosaari (ö i Finland, Satakunta, Raumo, lat 61,03, long 22,36), ö i Säkylä,  (4 ha)
13. Isosaari (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,56, long 24,07), ö i Lojo,  (2 ha)
14. Isosaari (ö i Finland, Egentliga Tavastland, Riihimäki, lat 60,66, long 24,64), ö i Riihimäki,  (4 ha)
15. Isosaari (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,48, long 24,42), ö i Vichtis,  (2 ha)
16. Isosaari (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,49, long 24,69), ö i Nurmijärvi,  (2 ha)
17. Isosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Ylivieska, lat 64,14, long 24,09), ö i Kalajoki,  (36 ha)
18. Isosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Ylivieska, lat 64,05, long 24,22), ö i Kalajoki, 
19. Isosaari (ö i Finland, Birkaland, Nordvästra Birkaland, lat 62,00, long 22,79), ö i Parkano,  (1 ha)
20. Isosaari (ö i Finland, Birkaland, Nordvästra Birkaland, lat 62,11, long 23,07), ö i Parkano,  (4 ha)
21. Isosaari (ö i Finland, Egentliga Tavastland, Riihimäki, lat 60,82, long 24,99), ö i Hausjärvi,  (5 ha)
22. Isosaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 60,87, long 26,61), ö i Kouvola,  (1 ha)
23. Isosaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,23, long 26,33), ö i Heinola,  (0 ha)
24. Isosaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,21, long 26,85), ö i Kouvola,  (5 ha)
25. Isosaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,26, long 24,20), ö i Pälkäne,  (0 ha)
26. Isosaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,30, long 24,70), ö i Pälkäne,  (48 ha)
27. Isosaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,40, long 25,90), ö i Sysmä,  (0 ha)
28. Isosaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,41, long 26,15), ö i Gustav Adolfs,  (0 ha)
29. Isosaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,31, long 26,68), ö i Mäntyharju,  (4 ha)
30. Isosaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,41, long 26,82), ö i Mäntyharju,  (0 ha)
31. Isosaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,69, long 26,33), ö i Joutsa,  (1,1 km²)
32. Isosaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 61,95, long 25,77), halvö i Jyväskylä, 
33. Isosaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Äänekoski), ö i Äänekoski,  (4 ha)
34. Isosaari (ö i Pihtipudas, Elämäjärvi), ö i Pihtipudas,  (3 ha)
35. Isosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Uleåborg, lat 65,19, long 25,93), ö i Uleåborg,  (0 ha)
36. Isosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,45, long 28,25), ö i Taivalkoski,  (1 ha)
37. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,36, long 28,08), ö i Posio,  (0 ha)
38. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,24, long 28,19), ö i Posio,  (7 ha)
39. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,44, long 28,28), ö i Salla, Finland,  (2 ha)
40. Isosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,78, long 29,54), ö i Nurmes,  (4 ha)
41. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 67,23, long 27,35), ö i Pelkosenniemi,  (18 ha)
42. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 67,42, long 27,68), ö i Lappland, Finland, 
43. Isosaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,45, long 28,88), ö i Kuhmo,  (0 ha)
44. Isosaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,40, long 29,16), ö i Suomussalmi,  (1 ha)
45. Isosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,52, long 29,24), ö i Kuusamo,  (25 ha)
46. Isosaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,49, long 29,70), ö i Suomussalmi,  (3 ha)
47. Isosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Brahestad, lat 64,46, long 24,23), ö i Pyhäjoki,  (9 ha)
48. Isosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Uleåborg, lat 65,35, long 25,98), ö i Uleåborg,  (2 ha)
49. Isosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus), ö i Leppävirta,  (1 ha)
50. Isosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,44, long 27,36), halvö i Pieksämäki, 
51. Isosaari (ö i Finland, Kajanaland, Kajana, lat 64,21, long 27,32), ö i Kajana,  (2 ha)
52. Isosaari (ö i Finland, Kajanaland, Kajana, lat 64,51, long 28,20), ö i Ristijärvi,  (1 ha)
53. Isosaari (ö i Finland, Kajanaland, Kajana, lat 64,40, long 28,47), ö i Ristijärvi,  (2 ha)
54. Isosaari (ö i Finland, Kajanaland, Kajana, lat 64,08, long 27,98), ö i Sotkamo,  (0 ha)
55. Isosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,30, long 27,24), ö i Pudasjärvi,  (38 ha)
56. Isosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,15, long 27,79), halvö i Pudasjärvi, 
57. Isosaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,43, long 24,89), ö i Pälkäne,  (1 ha)
58. Isosaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,54, long 24,80), ö i Kangasala,  (32 ha)
59. Isosaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,37, long 24,99), ö i Padasjoki,  (69 ha)
60. Isosaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jämsä), ö i Kuhmois,  (3 ha)
61. Isosaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,40, long 25,27), ö i Padasjoki,  (14 ha)
62. Isosaari (ö i Finland, Birkaland, Nordvästra Birkaland, lat 62,24, long 22,84), ö i Parkano,  (1 ha)
63. Isosaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 62,12, long 23,47), ö i Ylöjärvi,  (1 ha)
64. Isosaari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,15, long 23,62), ö i Virdois,  (3 ha)
65. Isosaari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,23, long 23,84), ö i Virdois,  (11 ha)
66. Isosaari (ö i Finland, Södra Österbotten, Järviseutu), ö i Alajärvi,  (0 ha)
67. Isosaari (ö i Finland, Mellersta Österbotten, Kaustby, lat 63,39, long 24,76), ö i Lestijärvi, 
68. Isosaari (ö i Karstula, Vahvanen), ö i Karstula,  (19 ha)
69. Isosaari (ö i Finland, Egentliga Tavastland, Forssa, lat 60,90, long 23,86), ö i Tammela,  (0 ha)
70. Isosaari (ö i Finland, Nyland, Borgå), ö i Askola,  (11 ha)
71. Isosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,62, long 25,29), ö i Ijo,  (2 ha)
72. Isosaari (ö i Saarijärvi, Horo), ö i Saarijärvi,  (12 ha)
73. Isosaari (ö i Finland, Södra Karelen), ö i Luumäki,  (16 ha)
74. Isosaari (ö i Viitasaari, Kalliojärvi), ö i Viitasaari,  (0 ha)
75. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Tornedalen, lat 66,28, long 24,32), ö i Övertorneå, Finland,  (0 ha)
76. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Tornedalen, lat 66,62, long 24,79), ö i Övertorneå, Finland,  (4 ha)
77. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 67,39, long 24,17), ö i Kolari kommun,  (1 ha)
78. Isosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,91, long 28,27), ö i Sulkava,  (0 ha)
79. Isosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,93, long 29,01), ö i Polvijärvi,  (0 ha)
80. Isosaari (ö i Finland, Kajanaland, Kajana, lat 64,08, long 26,88), ö i Kajana,  (4 ha)
81. Isosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax), ö i Pielavesi,  (1 ha)
82. Isosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Uleåborg, lat 65,40, long 26,20), ö i Uleåborg, 
83. Isosaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,06, long 28,39), ö i Suomussalmi,  (6 ha)
84. Isosaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,80, long 28,31), ö i Hyrynsalmi,  (1 ha)
85. Isosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Uleåborg, lat 65,05, long 26,20), ö i Uleåborg,  (9 ha)
86. Isosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 64,80, long 26,28), ö i Utajärvi,  (1 ha)
87. Isosaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,43, long 24,37), ö i Keuru,  (6 ha)
88. Isosaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,42, long 24,50), ö i Keuru,  (2 ha)
89. Isosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax), ö i Suonenjoki,  (1 ha)
90. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,05, long 26,49), ö i Ranua,  (27 ha)
91. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,10, long 26,95), ö i Ranua,  (0 ha)
92. Isosaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,08, long 28,26), ö i Suomussalmi,  (14 ha)
93. Isosaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,23, long 28,45), ö i Suomussalmi,  (1 ha)
94. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 65,93, long 27,13), ö i Ranua,  (7 ha)
95. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,20, long 26,84), ö i Ranua,  (1 ha)
96. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,48, long 26,62), ö i Rovaniemi,  (13 ha)
97. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,64, long 26,65), ö i Rovaniemi,  (0 ha)
98. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,29, long 25,52), ö i Rovaniemi,  (3 ha)
99. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,84, long 26,21), ö i Lappland, Finland, 
100. Isosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 63,30, long 28,89), ö i Juga,  (1 ha)
101. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland, lat 67,41, long 26,17), ö i Sodankylä,  (28 ha)
102. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland, lat 67,28, long 26,72), ö i Sodankylä,  (22 ha)
103. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland, lat 67,36, long 26,85), ö i Sodankylä,  (2 ha)
104. Isosaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,23, long 26,16), ö i Heinola,  (1,3 km²)
105. Isosaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 63,96, long 30,04), ö i Kuhmo,  (20 ha)
106. Isosaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 60,83, long 26,24), ö i Itis,  (1 ha)
107. Isosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,68, long 30,02), ö i Lieksa,  (22 ha)
108. Isosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,28, long 30,17), ö i Lieksa,  (0 ha)
109. Isosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,45, long 30,05), ö i Lieksa,  (4 ha)
110. Isosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,51, long 28,67), ö i Nurmes,  (2 ha)
111. Isosaari med Pikkusaari, ö i Kuusamo,  (1 ha)
112. Isosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,76, long 29,07), ö i Kuusamo,  (0 ha)
113. Isosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,87, long 29,08), ö i Kuusamo,  (16 ha)
114. Isosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,73, long 29,64), ö i Kuusamo,  (17 ha)
115. Isosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,88, long 29,57), ö i Kuusamo,  (1 ha)
116. Isosaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,07, long 28,93), ö i Suomussalmi, 
117. Isosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,91, long 29,06), ö i Nyslott,  (1 ha)
118. Isosaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,47, long 23,32), ö i Nokia stad,  (20 ha)
119. Isosaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,47, long 23,57), ö i Birkala,  (5 ha)
120. Isosaari (ö i Finland, Satakunta, Raumo, lat 61,29, long 21,48), ö i Euraåminne,  (1 ha)
121. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Tornedalen, lat 66,82, long 24,39), ö i Lappland, Finland,  (1 ha)
122. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 67,17, long 24,87), ö i Lappland, Finland, 
123. Isosaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,23, long 25,04), ö i Keuru,  (0 ha)
124. Isosaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,26, long 25,27), ö i Petäjävesi,  (18 ha)
125. Isosaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,13, long 25,36), ö i Jyväskylä,  (1 ha)
126. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,58, long 27,34), ö i Kemijärvi,  (9 ha)
127. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,64, long 27,44), ö i Kemijärvi,  (12 ha)
128. Isosaari (ö i Finland, Birkaland, Sydvästra Birkaland, lat 61,04, long 23,26), ö i Pungalaitio,  (1 ha)
129. Isosaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,29, long 23,77), ö i Lembois,  (1 ha)
130. Isosaari (ö i Finland, Södra Österbotten, Kuusiokunnat, lat 62,72, long 23,42), ö i Kuortane,  (0 ha)
131. Isosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,99, long 29,81), ö i Kuusamo,  (2 ha)
132. Isosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,09, long 29,79), ö i Kuusamo,  (5 ha)
133. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 67,71, long 24,95), ö i Lappland, Finland, 
134. Isosaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,71, long 25,65), ö i Luhango,  (1 ha)
135. Isosaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,63, long 25,80), ö i Sysmä,  (15 ha)
136. Isosaari, Salo, ö i Salo,  (1 ha)
137. Isosaari (ö i Viitasaari, Vuorijärvi), ö i Viitasaari,  (2 ha)
138. Isosaari (ö i Finland, Södra Österbotten, Seinäjoki), ö i Södra Österbotten, 
139. Isosaari (ö i insjön Hirsjärvi, Somero, Egentliga Finland), ö i Somero,  (0 ha)
140. Isosaari (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,60, long 23,97), ö i Lojo,  (3 ha)
141. Isosaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,41, long 25,45), ö i Urais,  (0 ha)
142. Isosaari (ö i Finland, Birkaland, Sydvästra Birkaland, lat 61,61, long 22,81), halvö i Sastamala, 
143. Isosaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,69, long 23,18), ö i Tavastkyro,  (74 ha)
144. Isosaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,17, long 26,19), ö i Toivakka,  (1 ha)
145. Isosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,00, long 28,99), ö i Kuusamo,  (1 ha)
146. Isosaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,86, long 27,20), ö i Sankt Michel,  (1 ha)
147. Isosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio), ö i Kuopio,  (3 ha)
148. Isosaari (ö i Finland, Birkaland, Nordvästra Birkaland, lat 61,81, long 23,27), ö i Ikalis,  (0 ha)
149. Isosaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,80, long 23,61), ö i Ylöjärvi,  (2 ha)
150. Isosaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,74, long 23,95), ö i Tammerfors,  (7 ha)
151. Isosaari (ö i Karstula, Vastinginjärvi), ö i Karstula,  (0 ha)
152. Isosaari (ö i Finland, Mellersta Österbotten, Kaustby, lat 63,77, long 24,44), ö i Toholampi,  (4 ha)
153. Isosaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,63, long 28,99), ö i Hyrynsalmi,  (0 ha)
154. Isosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,67, long 28,11), ö i Jockas,  (2 ha)
155. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,01, long 23,52), ö i Muonio,  (1,5 km²)
156. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,72, long 23,85), ö i Enontekis,  (23 ha)
157. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland, lat 68,85, long 26,52), ö i Enare,  (4 ha)
158. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland, lat 69,03, long 26,87), ö i Enare,  (1 ha)
159. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,38, long 24,13), ö i Enontekis,  (2 ha)
160. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,67, long 21,55), ö i Lappland, Finland, 
161. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 67,04, long 28,87), ö i Salla, Finland,  (58 ha)
162. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 67,88, long 24,91), ö i Kittilä,  (2 ha)
163. Isosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi), ö i Haapajärvi,  (8 ha)
164. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland, lat 69,38, long 28,67), ö i Enare,  (39 ha)
165. Isosaari (ö i Finland, Birkaland, Sydvästra Birkaland, lat 61,33, long 22,61), ö i Sastamala,  (0 ha)
166. Isosaari (ö i Finland, Birkaland, Sydvästra Birkaland, lat 61,41, long 23,07), ö i Sastamala, 
167. Isosaari (ö i Finland, Birkaland, Sydvästra Birkaland, lat 61,54, long 23,10), ö i Sastamala,  (0 ha)
168. Isosaari (ö i Finland, Södra Österbotten, Kuusiokunnat, lat 62,63, long 23,32), ö i Alavo,  (1 ha)
169. Isosaari (ö i Finland, Södra Österbotten, Kuusiokunnat, lat 62,64, long 23,51), ö i Alavo,  (0 ha)
170. Paihmaa, ö i Kangasniemi,  (94 ha)
171. Isosaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,12, long 24,65), ö i Keuru,  (3 ha)
172. Isosaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,28, long 24,72), ö i Keuru,  (5 ha)
173. Isosaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,24, long 29,23), ö i Suomussalmi,  (3 ha)
174. Isosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,18, long 27,19), ö i Pieksämäki,  (1 ha)
175. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,13, long 23,33), ö i Muonio,  (17 ha)
176. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland, lat 68,97, long 28,58), ö i Enare,  (11 ha)
177. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,85, long 21,14), ö i Enontekis,  (8 ha)
178. Isosaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland, lat 69,57, long 28,57), ö i Enare,  (2 ha)
179. Isosaari (ö i Hankajärvi, Tammerfors),  (2 ha)
180. Isosaari (ö i sjön Hirvijärvi, Pieksämäki), ö i Pieksämäki,  (20 ha)